Massaker von Hula bezeichnet folgende Ereignisse:

 ein Massaker während des israelischen Unabhängigkeitskrieges an Bewohnern des libanesischen Dorfes Hula am 30. Oktober / 1. November 1948, siehe Massaker von Hula (Libanon)
 ein Massaker an Bewohnern des syrischen Dorfes Hula während des syrischen Aufstands am 25. / 26. Mai 2012, siehe Massaker von Hula (Syrien)